Дольфини () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дольфини, Анджело (род. 1978) — итальянский фигурист, выступавший в одиночном катании.
  (1885—1968) — итальянский актёр.